"El prisionero de Benda" es el episodio 98 (décimo de la sexta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis  
Bender planea un robo al emperador Nicolai y para eso le pide ayuda a Fry, Amy y  Doctor Zoidberg pero ninguno acepta. Después Profesor Hubert J. Farnsworth y Amy construyen una máquina intercambiadora de cerebros, y ambos la prueban para sacar provecho de cuerpos, pero después de cambiar ninguno queda conforme, cuando intentan cambiar se dan cuenta de que no pueden por el hecho de haber cambiado, Bender escucha la conversación y para así también poder realizar su robo, decide cambiar y termina con el cuerpo de Amy. Después Amy cambia de cuerpo con Leela, quien descubre que Fry la quiere por su físico. Entonces Fry, para demostrarle que a ella también le repugnaría, decide cambiar con Zoidberg. Mientras Bender una vez tratando de robar se encuentra con el emperador y llegan al acuerdo de cambiar cuerpos pero como su cuerpo lo tiene el profesor decide utilizar el balde de agua, por otro lado Amy y Hermes también cambian. Finalmente, los cambios de mentes quedan así: el Profesor en el cuerpo de Bender, Amy en el cuerpo de Hermes, Bender en el cuerpo de un emperador robot, Leela en el cuerpo del profesor, Zoiberg en el cuerpo de Fry, el Emperador robot en el cuerpo de un balde de agua robótico, Hermes en el cuerpo de Leela, Fry en el cuerpo de Zoiberg, y el balde de agua robótico en el cuerpo de Amy. Produciendo un corto-circuito, el profesor Farnsworth y los Globetrotters los ayudan a volver a sus cuerpos.

Referencias culturales 

El título del episodio y la trama secundaria de Robo-húngara el emperador se hace referencia a la novela de aventuras de 1894 El prisionero de Zenda, en el que se sustituye a un rey por un plebeyo, escrita por el novelista inglés Anthony Hope. El episodio también hace referencia a la prueba de Turing (una prueba filosófica diseñada para evaluar si un equipo puede demostrar la verdadera inteligencia), el actor Nicolas Cage, y el personaje de televisión Fat Albert.

Transmisión y recepción 

"El prisionero de Benda" originalmente fue presentada en Comedy Central el 19 de agosto de 2010. En su emisión original de América, "el Prisionero de Benda" recibió 1,774 millones de espectadores, hasta cerca de 150.000 de un episodio de la semana anterior,  Origen Mecánico. Se recibió una cuota de 1.2 índice de audiencia / 2% en los índices de audiencia de Nielsen  y un 0,8 de calificación / 2% de cuota en la demográfica 18-49, a dos décimas de un punto de la semana anterior.

Episodios de Futurama